RemixeS () — второй ремиксовый альбом французской певицы Милен Фармер, выпущенный 2 декабря 2003 года на лейбле Polydor Records. В записи альбома приняли участие знаменитые диджеи, в том числе, Junkie XL, Felix Da Housecat и Paul Oakenfold. Альбом получил статус золотого во Франции; число продаж превышает 100 000.

История 
Летом 2001 года пошли слухи, что Фармер и её товарищи готовят новый альбом ремиксов. Лейбл Universal решил создать CD с 11 ремиксами, спродюсированными знаменитыми французскими и международными диджеями и ремиксерами. Альбом был официально анонсирован в июле 2003 года.

Дизайн обложки был создан сестрой Фармер, Бриджитт Готье, на основе фотографии из книги 2001 года о Фармер, перекрашенной, чтобы соответствовать теме.

Некоторые изначально запланированные в альбоме ремиксы не были включены в его финальную версию. Среди таких композиций — «Sans contrefaçon» и «Pourvu qu'elles soient douces» от Jaïa и Gabriel Masurel (Blue Planet Corporation), «Maman a tort» от Joachim Garraud, и ремикс песни «Vertige».

Список композиций 
 Sans Contrefaçon (JCA Remix) — 5:5
 L’instant X (The X Key Mix by One-T) — 3:4
 L'Âme-Stram-Gram (Full Intention Sultra Mix) — 8:02
 Libertine (Y-Front Remix) — 4:00
 C’est Une Belle Journée (Devil Head Remix) — 5:10
 XXL (JXL Remix) — 6:10
 Je Taimee Melancolie (Felix Da Housecat Remix) — 4:50
 Pourvu Quelless Soient Douces (Paul Oakenfold Remix) — 4:07
 California (Romain Tranchart & Rawman Remix) — 6:30
 Optimistique-Moi (Junior Jack Psycho Vocal Mix) — 8:00
 Désenchantée (Thunderpuss Club Anthem) — 10:00

Чарты и сертификации

Примечания 

Альбомы ремиксов Милен Фармер‎
Альбомы Polydor Records
Альбомы на французском языке